Венгрия на зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане была представлена двумя спортсменами (Цолт Балок и Кристина Лоренц) и одним спортсменом-гидом (Бенс Боцси) в соревнованиях по горнолыжному спорту и лыжным гонкам.

Результаты соревнований

Горнолыжный спорт 
Мужчины

Лыжные гонки 
Женщины

Ссылки 
Венгрия на сайте зимних Паралимпийских играх 2018 года
Страны на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Венгрия на зимних Паралимпийских играх